TDO steht für:
 Telefonsteckdose (Österreich)
 Tryptophan-2,3-Dioxygenase

TDO als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Nordsachsen (für Torgau, Delitzsch und Oschatz)

Abkürzung